Az 1971-es Tour de France volt az 58. francia körverseny. 1971. június 26-a és július 18-a között rendezték. Eddy Merckx harmadszor nyerte meg a versenyt, már az elején az élre került de később kérdésessé vált a győzelem. A spanyol Luis Ocaña több szakaszt is nyert és a tizenegyedik szakaszon átvette a vezetést is, van Impe előtt hat, Merckx és Zoetemelk előtt kilenc perccel. A tizenharmadik szakaszt az időhatáron belül csak 39 versenyző tudta befejezni, a versenybizottság megemelte az időhatárt így már újabb 58-an folytathatták a versenyt. A következő szakaszon a vezető Luis Ocaña bukott és feladta a versenyt, Eddy Merckx és csapata a Molteni is a feladáson gondolkodott, csak a versenyigazgató Jacques Goddet tudta őket maradásra bírni. A verseny könnyítése érdekében a tizenötödik szakaszt csak 19,6 kilométeresre rövidítették le. Ezután már Eddy Merckx két sprint győzelmével biztosan nyert.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

Külső hivatkozások 
 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France